Nyúlcipő (1960) John Updike regénye
 Nyúlcipő (1973) bábfilm